Als Weltmeisterschaft 2006 oder WM 2006 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2006 stattgefunden haben:

 Aerobic-Weltmeisterschaften 2006
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2006
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 2006
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2006
 Bandy-Weltmeisterschaften
 Bandy-Weltmeisterschaft 2006
 Bandy-Weltmeisterschaft der Damen 2006
 Baseball-Weltmeisterschaft der Frauen 2006
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 2006
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 2006
 FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2006
 Berglauf-Weltmeisterschaften 2006
 Biathlon-Mixed-Staffel-Weltmeisterschaft 2006
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2006
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2006
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2006
 Billard-Artistique-Weltmeisterschaft 2006
 5-Kegel-Billard-Weltmeisterschaft 2006
 Englisch Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2006
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2006
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2006 in Blackpool (England)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2006 in Pasay (Philippinen)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2006 in Taipeh (Taiwan)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2006 in Sydney (Australien)
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2006 in New Brunswick (USA)
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2006
 WPA Blackball-Weltmeisterschaft 2006 in Cork (Irland)
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2006 in Vantaa (Finnland)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2006 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2006 in Cambridge (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2006 in Amman (Jordanien)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2006 in Amman (Jordanien)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2006 in Amman (Jordanien)
 Boxweltmeisterschaften der Frauen 2006
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2006
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft 2006
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2006
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2006
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2006
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2006/07
 PDC World Darts Championship 2007/08
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2006
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2006
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2006
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2006
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2006
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2005/06
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2006/07
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2006
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2006
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2006
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2006
 Faustball-Weltmeisterschaften
 Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2006
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft der Männer 2006
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2006
 Fechtweltmeisterschaften 2006
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 2006
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2006
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2006
 Freiwasserweltmeisterschaften 2006
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft 2006
 Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der Menschen mit Behinderung
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2006
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2006
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2006
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2006
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2006
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2006
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2006
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2006
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 2006
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2006
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2006
 Kendō-Weltmeisterschaft 2006
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2006
 Lacrosse-Weltmeisterschaft 2006
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2006
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2006
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2006
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2006
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2006
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2006
 Naturbahnrodel-Juniorenweltmeisterschaft 2006
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2006
 Pétanque-Weltmeisterschaft 2006
 Rallye-Weltmeisterschaft 2006
 Ringer-Weltmeisterschaften 2006
 Ringtennis-Weltmeisterschaften 2006
 Ruder-Weltmeisterschaften 2006
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 2006
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 2006
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2006
 Shorttrack-Weltmeisterschaften
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2006
 Shorttrack-Teamweltmeisterschaften 2006
 Skeleton-Anschubweltmeisterschaft 2006
 Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2006
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2006
 Snookerweltmeisterschaft 2006
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2006
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2006
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2006
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2006
 Straßenlauf-Weltmeisterschaften 2006
 Superbike-Weltmeisterschaft 2006
 Supersport-Weltmeisterschaft 2006
 Tischtennisweltmeisterschaft 2006
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2006
 Turn-Weltmeisterschaften 2006
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2006
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2006
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2006
 Volleyball-Weltmeisterschaft 2006
 Weltreiterspiele 2006
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2006
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2006
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2006

!
Weltmeisterschaften nach Jahr